Landtagswahlkreis Halle steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen-Anhalt: 

 Landtagswahlkreis Halle I
 Landtagswahlkreis Halle II
 Landtagswahlkreis Halle III
 Landtagswahlkreis Halle IV

Siehe auch:
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt
 Landtagswahlkreis Halle, Neustadt